Selon le contexte Urban Legend désigne :

 un vocable anglo-saxon désignant une « légende urbaine » ou « légende contemporaine », c'est-à-dire une histoire moderne, proche du mythe, pouvant emprunter à tous les genres littéraires (anecdote, horreur, blague) et répandu soit oralement, soit par tout autre moyen de communication populaire.
 Urban Legend est un film américain réalisé par Jamie Blanks sorti en 1998. Il est le premier volet de la Saga Urban legend
 Urban Legend (album), un album du rappeur T.I..